Silvania steht für:

 Silvânia, brasilianische Gemeinde
 Silvania (Kolumbien), Gemeinde im kolumbianischen Departamento de Cundinamarca
 Corps Silvania Dresden, Studentenverbindung
 Silvania, früherer Name des peruanisch-spanischen Elektropop-Duos Ciëlo

Siehe auch:
 Sylvania